ICAS ist die Abkürzung für:
 Institute for China-America Studies, eine unabhängige Denkfabrik für US-China Beziehungen
 International Council of Arbitration for Sport, Träger des Internationalen Sportgerichtshofes (TAS/CAS)
 International Council of the Aeronautical Sciences
 International Cooperation on Airport Surveillance
 Interacademic Commission for Alpine Studies, Interakademische Kommission Alpenforschung der Akademie der Wissenschaften Schweiz
 In-Car Application Server, ein von Continental für das vw.os entwickelter Server zur Virtualisierung von Fahrzeug-Steuergeräten

JCAS (gesprochen aber: ICAS) ist die Abkürzung für:
 J. & C. A. Schneider, Fabrik für Haus- und Babyschuhe in Frankfurt am Main

Abkürzung